Сен-Жорж-сюр-Больш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 3 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1513 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3381,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Жорж-сюр-Больш
 Офіційний сайт Бібліотека муніципалітету Сен-Жорж-сюр-Больш
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-сюр-Больш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна